Stand Ye Guamanians () — официальный территориальный гимн Гуама.

История 
Написанные доктором Рамоном Маналисеем Сабланом слова и музыка на английском языке были переведены на язык чаморро Лагримасом Унталан.

Из-за зависимости от Соединённых Штатов Америки официальным государственным гимном по-прежнему является «Знамя, усыпанное звёздами», который всегда играют перед гимном Гуама.

Текст гимна

Примечания

Ссылки 
 Гимны Гуама

Гуам
Государственные символы Гуама